Алекса́ндр Махнёв:
 Махнёв, Александр Алексеевич (род. 1953) — российский математик и педагог, член-корреспондент РАН.
 Махнёв, Александр Иванович (1928—2014) — председатель Исполнительного комитета Курганского областного Совета депутатов.